

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Prądzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec 
 Prądzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca